VIF eller Vif kan syfta på:

Världsinfektionsfonden, svensk forskningsstiftelse
Den norska idrottsföreningen Vålerenga IF
Den svenska idrottsföreningen Västanfors IF
Den svenska idrottsföreningen Västra Frölunda IF
 Vänsterns internationella forum, svensk biståndsorganisation knuten till Vänsterpartiet
 Vif, Isère, kommun i Frankrike